Проскуринский сельсовет — муниципальное образование в Бузулукском районе Оренбургской области.

Административный центр — село Проскурино.

Административное устройство 
В состав сельского поселения входят 3 населённых пункта:
 село Проскурино,
 село Новодубовка,
 посёлок Краснодольский.

Достопримечательности 
 Храм Архангела Михаила.
 Памятник природы — Верхнедомашкинские овраги.

Примечания 

Муниципальные образования Бузулукского района
Сельские поселения Оренбургской области